Мейджи може да се отнася за:
 Мейджи (1852-1912), император на Япония
 Мейджи (период), период от историята на Япония (1868-1912)
 Реставрация Мейджи, период на политически промени в Япония през втората половина на 19 век
 Конституция Мейджи, конституцията на Япония от 1890 до 1947 година
 Университет Мейджи, университет в Япония

Вижте също 
 Мейджи Ясуда Лайф Иншуранс Къмпани
 Мейджи Джингу